«Проща́й»:

 «Прощай» — советский художественный фильм, снятый в 1966 году.
 «Прощай» — песня Вячеслава Добрынина на слова Леонида Дербенёва; наибольшую известность получила в исполнении Льва Лещенко.